Olbracht ist eine slawische Form des Vornamens Albrecht.

Olbracht der Name von
 Jan I. Olbracht (dt. Johann I. Albrecht) (1459–1501), König von Polen
 Olbracht (dt. Albrecht) (*/† 1527), Prinz von Polen und Litauen, Sohn von Sigismund I. (Polen)

sowie der Familienname von
 Ivan Olbracht (1882–1952), tschechischer Schriftsteller